Fragneto steht für:

 Fragneto l’Abate, eine Gemeinde in Italien in der Region Kampanien in der Provinz Benevento
 Fragneto Monforte, eine Gemeinde in Italien in der Region Kampanien in der Provinz Benevento